Rada Jedi – instytucja z uniwersum Gwiezdnych wojen. Organizacja ta, zwana też Najwyższą Radą Jedi, stanowiła za czasów Starej Republiki grupę dwunastu mądrych i potężnych Mistrzów Jedi, wybranych, by przewodzić Zakonowi Jedi oraz doradzać Kanclerzom Republiki Galaktycznej.

Radami Jedi zwano także ciała zarządzające poszczególnymi akademiami czy miejscami szkolenia Rycerzy - jak na przykład Enklawa Jedi na Dantooine w czasach przedstawionych w grze Star Wars: Knights of the Old Republic.

Jedyne znane osoby, które nie były Mistrzami Jedi w trakcie wyboru do Rady, to Ki-Adi-Mundi (który potem został Mistrzem) i Anakin Skywalker, przydzielony jako obserwator z ramienia Wielkiego Kanclerza Palpatine’a.

Skład Rady w poszczególnych epokach

Okres wojen mandaloriańskich 
Do znanych członków Rady w tym okresie należą:
 Atris
 Zez-Kai Ell
 Kavar
 Vrook Lamar
 Lonna Vash

Przed Mrocznym widmem 
 Depa Billaba
 Adi Gallia
 Micah Giiett
 Eeth Koth
 Even Piell
 Yarael Poof
 Oppo Rancisis
 Saesee Tiin
 Tyvokka
 Mace Windu
 Yaddle
 Yoda

W czasach Mrocznego widma 
 Depa Billaba
 Adi Gallia
 Ki-Adi-Mundi (zastępuje Micaha Gietta zabitego w czasie powstania na Yinchor)
 Eeth Koth
 Even Piell
 Yarael Poof
 Oppo Rancisis
 Saesee Tiin
 Plo Koon (zastępuje Tyvokkę)
 Mace Windu
 Yaddle
 Yoda

Atak klonów 
 Depa Billaba
 Adi Gallia
 Ki-Adi-Mundi
 Eeth Koth
 Even Piell
 Coleman Trebor (zastępuje Yaraela Poofa, który poświęcił się by ratować Coruscant przed terrorystami)
 Oppo Rancisis
 Saesee Tiin
 Plo Koon
 Mace Windu
 Shaak Ti (zastępuje Yaddle, która umarła ratując populację Mawam przed gazową bronią wystrzeloną przez kultystę Sith - Granta Omegę)
 Yoda

Wojny klonów i Zemsta Sithów 
 Obi-Wan Kenobi (zastępuje Depę Billabę, która przeszła na Ciemną Stronę Mocy, a następnie straciła zmysły)
 Stass Allie (zastępuje Adi Gallię zabitą przez Savage Opressa pod koniec Wojen Klonów)
 Ki-Adi-Mundi
 Agen Kolar (zastępuje Eetha Kotha, który zakończył swoją kadencję)
 Anakin Skywalker (zastępuje Evena Piella, jednak bez prawa głosu)
 Kit Fisto (zastępuje Colemana Trebora zabitego przez Jango Fetta na Geonosis)
 Coleman Kcaj (zastępuje Oppo Rancisisa zabitego na planecie Saleucami przez Sorę Bulqa)
 Saesee Tiin
 Plo Koon
 Mace Windu
 Shaak Ti
 Yoda

Ta dwunastka Najwyższej Rady Jedi była ostatnią za czasów Starej Republiki. Kit Fisto, Agen Kolar, Saesee Tiin i Mace Windu zginęli w czasie walki z Kanclerzem Palpatine'm. Anakin Skywalker przeszedł na ciemną stronę Mocy, przybrał imię Darth Vader i zaatakował Świątynię Jedi. Ki-Adi-Mundi, Stass Allie i Plo Koon zginęli zabici przez swych własnych żołnierzy wykonujących Rozkaz 66. Obi-Wan Kenobi ocalał i ukrył się na Tatooine, a Yoda na Dagobah. Los Colemana Kcaja jest nieznany, prawdopodobnie zginął w czasie wypełniania rozkazu 66. Shaak Ti ukryła się na planecie Felucia, gdzie 16 lat później odnalazł ją i zabił tajemniczy uczeń Vadera, Galen Marek.

Nowa Era Jedi 
Po 28 latach po bitwie o Yavin Luke Skywalker powołał nową Radę Jedi. W przeciwieństwie do poprzednich Rad, w skład tej wchodziło jedynie 6 Jedi. Pozostała szóstka była politykami.

 Luke Skywalker
 Kyle Katarn
 Cilghal
 Kyp Durron
 Corran Horn
 Mara Skywalker
 Kenth Hamner
 Tresina Lobi
 Octa Ramis
 Saba Sebatyne
 Kam Solusar
 Tionna

Linki zewnętrzne 
 
 

Organizacje ze świata Gwiezdnych wojen

cs:Jedi#Rada Jediů